Kowaltschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Kowaltschuk (* 1991), ukrainische Billardspielerin, siehe Anastassija Kowalenko
 Andrei Nikolajewitsch Kowaltschuk (* 1959), russischer Bildhauer
 Anna Leonidowna Kowaltschuk (* 1977), russische Schauspielerin
 Boris Michailowitsch Kowaltschuk (1940–2017), russischer Physiker
 Ilja Walerjewitsch Kowaltschuk (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Juri Walentinowitsch Kowaltschuk (* 1951), russischer Physiker, Finanzgeschäftsmann, Medienmogul und Milliardär
 Kyrylo Kowaltschuk (* 1986), ukrainischer Fußballspieler
 Michail Walentinowitsch Kowaltschuk (* 1946), russischer Physiker, Bruder von Juri Walentinowitsch Kowaltschuk
 Oleksij Kowaltschuk (* 1989), ukrainischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Kowalczuk
 Serghei Covalciuc (Sergei Kowaltschuk; * 1982), moldauisch-russischer Fußballspieler